Bologo kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Bologo (ort i Burkina Faso), Centre-Est,

Filippinerna 

 Balogo (ort i Filippinerna, Bohol, Province of Camarines Sur), 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar